«Unbreakable» — шостий студійний альбом гурту Backstreet Boys. Виданий 24 жовтня 2007 року лейблом Jive. Альбом дебютував в чарті Billboard 200 під номером 7 і в перший тиждень розійшовся тиражем понад 500 тис. примірників по всьому світу. Unbreakable отримав статус платинового диска в Японії і був проданий у цій країні тиражем понад 400 тис. примірників. У цей час тираж альбому становить 1 700 000 примірників у всьому світі.

Список пісень 
 «Intro»
 «Everything But Mine»
 «Inconsolable»
 «Something That I Already Know»
 «Helpless When She Smiles»
 «Any other Way»
 «One In A Million»
 «Panic»
 «You Can Let Go»
 «Trouble Is»
 «Treat Me right»
 «Love Will Keep You Up All Night»
 «Unmistakable»
 «Unsuspecting Sunday Afternoon»

Додаткові треки 
 «Downpour»
 " In Pieces

Посилання 
 Allmusic :огляд 
 Rolling Stone огляд
 Virgin Media огляд 

Альбоми Backstreet Boys
Музичні альбоми 2007
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 2007